Килла может означать:

 Килла — в греческой мифологии сестра троянского царя Приама и жена его советника Фимета (Тимойта).
 Килла (Троада) (, ) — древний город в Троаде, в котором находилось святилище Аполлона Киллейского
 Ghostface Killah (род. 1970) — американский рэпер
  — астероид
  — род бабочек в семействе Совки

См. также 

 Кила-Абдулла
 Килла-Сайфулла
 Килла-Сайфулла (округ)
 Киллей
 Силла Блэк
 Cilla
 Cilla Sings a Rainbow